Dunbar kan verwijzen naar:
 Plaatsen
Dunbar (Schotland)
Dunbar (Nebraska)
Dunbar (Pennsylvania)
Dunbar (West Virginia)
Dunbar (Wisconsin) 

 Personen
 Alan Dunbar, golfer uit Noord-Ierland
 William Dunbar, Schots dichter